Lentate sul Seveso – comune italiano nella provincia di Monza e della Brianza
 Lentate Verbano – frazione del comune italiano di Sesto Calende nella provincia di Varese